Фонтан — пристрій, архітектурна споруда за участю руху води
 Фонтан — маса чого-небудь, що з силою піднімається вгору («бити фонтаном»), наприклад, струмінь нафти, газу, води тощо, що викидається на поверхню землі зі свердловини здебільшого під природним тиском пластів.
 Фонтан — споруда з пристроєм для подавання води під тиском; водорозбірна колонка.
 Фонтан — у переносному значенні — нестримний потік або вияв чого-небудь (слів, красномовства тощо).

Прізвище 
 О. Фонтан (н. 1889) — романіст
 П. Фонтан — архітектор
 Джованні Маріо Фонтана — архітектор

Топонім

Фонтан — село, Ленінський район, Автономна Республіка Крим

Фонтан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Прованс — Альпи — Лазурний Берег, департамент Приморські Альпи
 Фонтан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лот
 Фонтан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер, кантон Лангонь
 Фонтан () — муніципалітет у Франції, у регіоні Окситанія, департамент Лозер, кантон Сент-Альбан-сюр-Ліманьоль

Фільми 

 «Фонтан» — російський радянський художній фільм 1988 року.
 «Фонтан» — американський філософсько-фантастичний художній фільм-притча. Режисер фільму — Даррен Аронофскі.

Див. також 
 Фаунтен
 Фонтанка
 Фонтанний ефект
 Аварійне фонтанування
 Фонтан Хан-Ел — джерело в Криму.
 Лавовий фонтан
 Великий Фонтан
 «Фонтан казок»
 Фонтани
 Великий Фонтан
 Малий Фонтан